Behind the Iron Curtain může být:

 Behind the Iron Curtain (album) – album zpěvačky Nico z roku 1985
 Behind the Iron Curtain (album, John Mayall) – album hudebníka Johna Mayalla z roku 1985
 Behind the Iron Curtain (video) – záznam z koncertu skupiny Iron Maiden z roku 1985